

Astronomia 
 Victoria – planetoida o numerze katalogowym 12
 Victoria – krater marsjański

Geografia

Afryka 
 Kamerun
 Victoria – nazwa kameruńskiego miasta Limbé do 1982 roku

 Południowa Afryka
 Victoria – miejscowość w Południowej Afryce

 Seszele
 Victoria – stolica Seszeli

Ameryka 
 Argentyna
 Victoria – departament w prowincji Entre Ríos
 Victoria – miasto w prowincji Buenos Aires
 Victoria – miasto w prowincji Entre Ríos

 Chile
 Victoria – miasto w regionie Araukania

 Grenada
 Victoria – miasto w parafii Saint Mark

 Gujana
 Victoria – miejscowość w regionie Demerara-Mahaica

 Honduras
 Victoria – gmina w departamencie Yoro

 Kanada
 Victoria – stolica prowincji Kolumbia Brytyjska
 Victoria – gmina wiejska w prowincji Manitoba
 Victoria – miasto w prowincji Nowa Fundlandia i Labrador
 Victoria – miejscowość w prowincji Nowa Szkocja
 Victoria – miejscowość w prowincji Wyspa Księcia Edwarda
 Victoria – hrabstwo w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Victoria – jednostka samorządowa (municipal county) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja

 Kolumbia
 Victoria – gmina i miasto w departamencie Caldas

 Meksyk
 Victoria – gmina w stanie Guanajuato
 Victoria – gmina w stanie Tamaulipas
 Victoria – miasto w stanie Guanajuato

 Stany Zjednoczone 
 Victoria – miejscowość w stanie Arkansas
 Victoria – wieś w stanie Illinois
 Victoria – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Greene
 Victoria – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Warrick
 Victoria – miasto w stanie Kansas
 Victoria – miejscowość w stanie Luizjana
 Victoria – miejscowość w stanie Michigan
 Victoria – miasto w stanie Minnesota
 Victoria – miejscowość w stanie Missisipi
 Victoria – miasto w stanie Teksas
 Victoria – miejscowość w stanie Wirginia
 Victoria – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia

Australia i Oceania 
 Victoria – anglojęzyczna nazwa australijskiego stanu Wiktoria
 Victoria – miejscowość w nowozelandzkim regionie Bay of Plenty
 Victoria – rzeka w Australii

Azja 
 Filipiny
 Victoria – gmina w regionie CALABARZON
 Victoria – gmina w regionie Wschodnie Visayas
 Victoria – gmina w regionie MIMAROPA
 Victoria – gmina w regionie Luzon Środkowy
 Victoria – Barangay w regionie MIMAROPA

 Hongkong
 Victoria – miasto w Hongkongu

 Malezja
 Victoria – stolica terytorium federalnego Labuan

Europa 
 Malta
 Victoria (Rabat) – miejscowość na wyspie Gozo

 Mołdawia
 Victoria (Sărăteni) – miejscowość w rejonie Leova

 Rumunia 
 Victoria – miasto w okręgu Braszów
 Victoria – miejscowość i gmina w okręgu Braiła
 Victoria – miejscowość i gmina w okręgu Jassy
 Victoria – miejscowość w okręgu Botoszany, w gminie Hlipiceni
 Victoria – miejscowość w okręgu Botoszany, w gminie Stăuceni
 Victoria – miejscowość w okręgu Tulcza, w gminie Nufăru

 Wielka Brytania
 Victoria – dzielnica miasta Newport
 Victoria – dzielnica gminy City of Westminster
 Victoria – łacińska nazwa miejscowości Comrie w Szkocji

Kluby sportowe 
 "Victoria" – klub piłkarski z Częstochowy
"Victoria" - klub tenisowy z Częstochowy
„Victoria” – klub piłkarski z Jaworzna
 „Victoria” – klub sportowy ze Świebodzic
 „Victoria” – klub piłkarski z Wrześni

Ludzie

Osoby o imieniu Victoria 
 Victoria – imię łacińskie
 Wiktoria () – królowa Wielkiej Brytanii i Irlandii
 Victoria Beckham – brytyjska piosenkarka i celebrytka

Ludzie noszący nazwisko  Victoria 
 Guadalupe Victoria – pierwszy prezydent Meksyku
 Manuel Victoria – gubernator meksykańskiego stanu Alta California
 Tomás Luis de Victoria – hiszpański kompozytor

W mediach 
 Victoria – niemiecki dramat kryminalny z 2015 roku
 Victoria – brytyjski serial telewizyjny

Inne 
 „Victoria” – hiszpański żaglowiec z XVI wieku
 Victoria – rodzaj roślin z rodziny grzybieniowatych
 Victoria (Wiktoria) – w mitologii rzymskiej bogini i personifikacja zwycięstwa
 „Victoria” (Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.)
 Victoria – hotel
 Victoria – radio
 Victoria – gest

Zobacz też 

 Victor
 Victoria Lines
 Wiktor
 Wiktoria

Kluby piłkarskie założone w 1931